Il nome Gaspard nella dinastia dei signori di Coligny compare quattro volte:

Gaspard I di Coligny (1456-1522), signore di  Châtillon-sur-Loing, Maresciallo di Francia nel 1516;
Gaspard II di Coligny (1519-1572), figlio di Gaspard I di Coligny ed il più famoso degli omonimi parenti (citato spesso come Gaspard de Coligny, senza numero); ammiraglio di Francia e capo militare degli ugonotti, fu ucciso la Notte di San Bartolomeo (fu l'unico signore Coligny di religione protestante, essendosi il figlio Charles convertito al cattolicesimo);
Gaspard III di Coligny (1584-1646), figlio di François de Coligny e nipote di Gaspard II. Conte e poi duca di Coligny, Maresciallo di Francia. 
Gaspard IV de Coligny (1620-1649), duca di Coligny, figlio di Gaspard III, creato maresciallo di Francia sul letto di morte.